Михаил Михайлович Нарышкин () — русский военный, полковник (1823). Декабрист, член Союза благоденствия (1818) и Северного тайного общества.  Участник Кавказской войны, прапорщик (1843).

Биография

Рождение, ранние годы 
Михаил Михайлович Нарышкин происходил из рода Нарышкиных, дворян Московской губернии. Родился  года в семье подполковника Михаила Петровича Нарышкина ( — ) и его жены Варвары Алексеевны ( — ), дочери князя Алексея Никитича Волконского. Имел двух братьев и шесть сестёр.

Отец его был крупным землевладельцем: в 1802 году в Московской, Нижегородской, Казанской и Калужской губерниях имел 8275 душ. По случаю рождения сына Михаила выстроил в селе Одинцово-Архангельское на месте старой новую церковь Михаила Архангела (ныне территория резиденции Президента РФ «Бор», доступ ограничен).

Становление 
В детские годы М.М. Нарышкин в зимнее время жил до 1815 года в московском городском доме своей матери на Пречистенском бульваре (ныне Гоголевский бульвар, 10); а в летнее время — в загородном доме в селе Одинцово-Архангельское. Воспитывался дома (учителя — немцы Гесслер и Кастнер), в 1815 году посещал занятия в Московском учебном заведении для колонновожатых. В 1818—1819 годах в Санкт-Петербурге слушал частные лекции профессоров А.П. Куницына, К.Ф. Германа и М.Ф. Соловьева.

В службу вступил подпрапорщиком в Псковский пехотный полк  года.

Послужной список
 портупей-прапорщик —  года
 прапорщик —  года
 подпоручик —  года
 переведен в лейб-гвардии Московский полк —  года
 поручик —  года
 штабс-капитан —  года
 капитан —  года
 полковник с переводом в лейб-гвардии  Измайловский полк —  года
 переведен в Бородинский пехотный полк —  года
 переведен в Тарутинский пехотный полк —  1825 года (стоял в Москве).

Член Союза благоденствия (1818, принят Бурцовым) и Северного тайного общества. Участвовал в переговорах Северного и Южного обществ об объединении в 1823 году. Читал проект конституции Н. М. Муравьёва. Принял в тайное общество В.А. Мусина-Пушкина. Находясь с полком в Москве, готовил выступление офицеров в декабре 1825 года.

Арестован в Москве приказом от  года и доставлен из Юрьева-Польского в Санкт-Петербург на главную гауптвахту  года. В тот же день переведён в Петропавловскую крепость («посадить по усмотрению, где удобнее») в № 16 куртины между бастионами Екатерины I и Трубецкого.

Осужден по IV разряду и по конфирмации  года приговорён в каторжную работу на 12 лет с лишением чинов и дворянства, срок сокращен до 8 лет —  года.

Годы ссылки 
Отправлен из Петропавловской крепости в Сибирь  года (приметы: рост 2 аршина 8 4/8 вершков, «лицо белое, круглое, глаза карие, нос широкий, остр, волосы на голове и бровях темнорусые, на бороде на левой стороне небольшая природная бородавка и глазами близорук»), доставлен в Читинский острог  года. В сентябре 1827 года к нему приехала жена. С декабристов сняли кандалы в августе 1828 года. Прибыл в Петровский-Завод в сентябре 1830 года.

По указу  года обращён на поселение в город Курган Курганского округа Тобольской губернии, куда прибыл с женой  года (первоначально местом поселения был определен Селенгинск).

Нарышкины сняли за 25 рублей в месяц дом, построенный в 1774 году на каменном фундаменте, с усадьбой и землей на берегу реки  Тобол. С разрешения царя Николая I Елизавета Петровна Нарышкина на свое имя в мае 1833 года приобрела у коллежского асессора Серебрякова этот дом за 5650 рублей. Утепленный и перестроенный по проекту Нарышкиной дом состоял из семи жилых комнат с двумя прихожими. Комнаты имели следующее назначение: столовая, гостиная, библиотека, кабинет Елизаветы Петровны, кабинет Михаила Михайловича, Анисьина комната (горничная Елизаветы Петровны), людская и прихожая. Центральная комната имела выход на веранду. Дом обслуживался семью-восемью слугами, двое из которых прибыли вместе с Нарышкиными. Дом стал центром культурной жизни города. По пятницам здесь собирались декабристы, ссыльные поляки, местная интеллигенция, проходили дискуссии по вопросам истории, философии, читались стихи, устраивались музыкальные вечера. Михаил Михайлович занимался садоводством, получал от богатых родственников посылки с черенками, отыскивал в округе редкие сорта деревьев и кустарников. На отведённой декабристам земле устроил небольшой конный завод, выписывая из Европейской России племенные экземпляры лучших пород. Для библиотеки Курганского уездного училища подарил книг на 300 рублей. По словам декабриста Лорера, Нарышкины были истинными благодетелями целого края. Они помогали бедным, лечили больных, давали деньги на лекарства. В 1837 году, во время приезда в Курган цесаревича Александра, находившийся в его свите поэт В.А. Жуковский посетил дом Нарышкиных, где встретился с декабристами. 

По высочайшему повелению, объявленному военным министром  года, определён рядовым в Кавказский корпус, выехал из Кургана  года. Продажа здания была поручена другому декабристу А.Ф. Бриггену. По всей видимости, до 1843 года оно арендовалось Курганским окружным судом, в котором канцеляристом работал А.Ф. Бригген. В августе 1843 года его приобрела теща декабриста Н.В. Басаргина вдова подпоручица Стефанида Ивановна Маврина. Она заплатила за дом 1200 рублей серебром, но уже  года перепродала его на 300 рублей дороже купцу Ивану Мартыновичу Вагину. С 1975 года в доме Нарышкиных (г. Курган, ул. Климова, 80а) находится Музей декабристов.

На Кавказе 
Зачислен в Навагинский пехотный полк  года. В 1838 году Нарышкины купили дом в станице Прочный Окоп, дом не сохранился, ныне на его месте пекарня.

Послужной список:
 участвовал в боях при движении к аулам Исенгиреевским с  по  года, в перестрелке с горцами с  по  года, в сражении у реки Белой с  по  года, при движении отряда к Урухаевскому племени с  по  года, в сражении с абадзехами за рекой Белой с  по  года, в поиске и разгроме неприятеля по реке Лабе с  по  года
 унтер-офицер с  года. Участвовал в высадке морского десанта у Субаши и взятии этого пункта  года, затем в строительстве укреплений и перестрелках с врагом. В боях при занятии высот у реки Шахе  года, затем в строительстве укреплений форта Головинского.  Участвовал в высадке морского десанта в устье реки Псезуапсе и взятии этого пункта  года, затем в строительстве укреплений форта Лазаревского и перестрелках с врагом. С  года в крепости Анапа, с  года на строительстве укреплений форта Раевского и перестрелках до середины октября 1839 года, затем — на зимние квартиры. В разъездах по реке Лабе с  по  года, в действующем Лабинском отряде с  по  года на строительстве укреплений и перестрелках с абадзехами.
 переименован в юнкера  года.
 подпрапорщик с   года. Участвовал в истреблении трёх аулов абадзехов за рекой Белой и отражении неприятельских атак с  по  года, против отложившихся егерукаевских и темиргоевских аулов (10 000 горцев) с  по  года, с отрядом, прикрывавшим бесленеевский аул с  по  года, в действующем Лабинском отряде с  по  года на строительстве укреплений и перестрелках с абадзехами и егерукаевцами. Участвовал в отражении нападения на Шалаковское укрепление   года и преследовании неприятеля. 
 за отличие прапорщик с  года со старшинством с  года. Участвовал в отражении неприятеля у Кургельского моста  года, в боях в ущелье реки Писшен с  по  года
 уволен в отпуск на 6 месяцев  года.

Уволен от службы  года с обязательством безвыездно жить в с. Высоком, в 7 верстах от Тулы, причём для всяких отлучек требовалось особое разрешение, освобожден от надзора  года. От всех ограничений освобожден по манифесту об амнистии  года.

В 1859—1860 годах ездил с женой за границу и долго жил в Париже.

Михаил Михайлович Нарышкин умер в Москве  года. Похоронен  в Москве.

Семья 

Считается, что род Нарышкиных — от германского племени наристов (норисков; ) было сочинено после брака Натальи Кирилловны Нарышкиной с царём Алексеем Михайловичем (1671). Более правдоподобна версия, что родоначальником Нарышкиных был крымский татарин Мордка Кубрат по прозвищу Нарыш или Нарышко, выехавший в Москву около 1465 года. Согласно официальной родословной его внук Исаак первым носил фамилию Нарышкин. Первый известный по документам Нарышкин — Борис Иванович, был воеводой в походе 1575 года.

Отец подполковник Михаил Петрович Нарышкин ( — ), внук Кирилла Алексеевича Нарышкина (1670? — 1723), правнука Ивана Ивановича Нарышкина, брата Бориса Ивановича Нарышкина. Кирилл Алексеевич Нарышкин — троюродный брат царицы Натальи Кирилловны. 

Мать Варвара Алексеевна ( — ), дочь князя Алексея Никитича Волконского.

Два брата:
 Кирилл Михайлович Нарышкин (—), генерал-майор. Женат на Анне Николаевне Сутгоф, сестре декабриста А.Н. Сутгофа
 Александр Михайлович Нарышкин (—), штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка. Первая жена — Александра Васильевна Беклемишева (1812—1834), дочь — Варвара, замужем за кн. Петром Николаевичем Туркестановым. Вторая жена — Анастасия Яковлевна Казаринова, сыновья — Николай, Яков, Кирилл, женат на Анне Михайловне Хитрово, и Михаил, женат на Наталье Александровне Карамзиной (внучатая племянница известного писателя Николая Михайловича Карамзина).

Шесть сестёр:
 Маргарита (—), в 1-м браке Ласунская, во 2-м браке Тучкова, инокиня Мелания, игуменья Мария, основательница Спасо-Бородинского монастыря.
 Варвара (—)
 Софья (—)
 Евдокия (—), замужем за князем Петром Алексеевичем Голицыным (1796—1849)
 Мария
 Наталья (—)

Женился  года на бывшей фрейлине, графине Елизавете Петровне Коновницыной (1802—1867), которая последовала за ним в Сибирь. 

Единственная дочь Наталья ( — ).

В июле 1830 года супруги взяли на воспитание в Чите приёмную дочь — Ульяну Чупятову, когда ей было 7 месяцев. Она — незаконная дочь Авдотьи Емельяновой Чупятовой, жены лекарского ученика Андрея Ивановича Чупятова из с. Александровского Нерчинского округа, прижитая во время отсутствия мужа. В 1850 году Ульяна вышла замуж за капитана Петра Ваильевича Давыдова, у них четверо детей (один мальчик умер в детстве).

Примечания

Ссылки

Литература 
Cледственное дело М.М. Нарышкина

Декабристы
Михаил Михайлович
Заключённые Петропавловской крепости
Персоналии:Курган
Участники Кавказской войны
Персоналии:Ленинский район (Тульская область)
Прапорщики (Российская империя)